Синеглазово — многозначный термин; топоним в Челябинской области России.

 Синеглазово — озеро в Челябинской области, на южной окраине Челябинска.
 Синеглазово — село в Копейском городском округе.
 Синеглазово — станция Южно-Уральской железной дороги Троицкого направления.